Уютненское сельское поселение:

 Уютненское сельское поселение — в Пролетарском районе Ростовской области
 Уютненское сельское поселение — в Сакском районе Республики Крым